O Campeonato Baiano de Futebol Infantil é uma competição realizada no estado da Bahia para jogadores com menos de 15 anos. A primeira edição ocorreu em 1994 e dura até hoje.

Lista de campeões

Títulos por equipe

Ver também 
Campeonato Baiano de Futebol de Juniores
Campeonato Baiano de Futebol Juvenil

Competições de futebol de categorias de base da Bahia